

Sigle

Fiere
IAA – Internationale Automobil-Ausstellung, il salone dell'automobile di Francoforte

Associazioni
IAA – The Institute of Internal Auditors
IAA – International Association for Assyriology

Chimica
IAA – Imidazol-Acetic Acid
IAA – Acido indol-3-acetico
IAA – Amminoacidi insulinogenici

Codici
 IAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Igarka (Russia)